Weltenburg steht für:

 Weltenburg, Gemeindeteil der Kreisstadt Kelheim und Gemarkung im Landkreis Kelheim in Niederbayern
 Weltenburg (Schiff, 1926), niederländisches Fahrgastschiff
 Weltenburg (Schiff, 1976), deutsches Fahrgastschiff
 Weltenburg (Schiff, 1991), deutsches Fahrgastschiff
 (85198) Weltenburg, Asteroid
 Kloster Weltenburg

Siehe auch:
 Weltenburger Enge, Engstelle des Donautals im niederbayerischen Landkreis Kelheim, die als Naturschutzgebiet und Geotop anerkannt ist